— японская анимационная студия, основанная 22 июня 1984 года в специальном районе Токио — Сугинами. Её дочерняя компания Super Techno Arts занимается дистрибуцией и продвижением аниме, в частности она известна своими успехами в Северной Америке. Нынешний президент A.P.P.P., Кадзуфуми Номура, начинал свою карьеру в Mushi Production. С момента своего основания A.P.P.P. участвовала в производстве очень большого количества аниме-фильмов и телесериалов в сотрудничестве с другими компаниями. A.P.P.P. пользуется доверием в первую очередь благодаря работе над следующими аниме: Project A-Ko, Robot Carnival, Roujin Z. Компания продолжает активную работу в качестве субподрядчика для других студий.

Работы

Телесериалы
Kurogane Communication (1998–1999)
Black Heaven (1999, with AIC)
Omishi Magical Theater: Risky Safety (1999–2000)
Sci-Fi Harry (2000–2001)
Fist of the Blue Sky (2006–2007)

OVA/ONA
Cream Lemon (1984–1987)
Project A-ko 2: Plot of the Daitokuji Financial Group (1987)
JoJo's Bizarre Adventure OVA (1993–1994)
Crimson Wolf (1993)
Golden Boy (1995–1996)
JoJo's Bizarre Adventure OVA (2000–2002)
Kage (2004)

Полнометражные фильмы
Project A-Ko (1986)
Robot Carnival (1987)
Roujin Z (1991)
Street Fighter Alpha: Generations (2005)
JoJo's Bizarre Adventure: Phantom Blood (2007)

Примечания

Ссылки
 

Аниме-студии
Компании Токио
Компании, основанные в 1984 году